

Persone 
 Frank Wels (1909-1982) – calciatore olandese
 Andreas Wels (1975) – tuffatore tedesco
 Otto Wels (1873-1939) – politico tedesco

Geografia

Austria 
 Wels – città dell'Alta Austria
 Distretto di Wels-Land – distretto con capoluogo Wels
 Stazione di Wels Centrale – stazione ferroviaria di Wels